Боевые киносборники — серия чёрно-белых агитационных киноальманахов, снимавшихся в 1941—1942 годы, в состав каждого из которых входило от двух до пяти короткометражных художественных фильмов. Всего было снято 15 «боевых киносборников», из них на экраны вышли 12.

В первые дни войны в Госкино принимают решение в рекордные сроки снимать короткометражки на оборонные темы. Первый «Боевой киносборник» вышел 2 августа 1941 года. Первые семь выпусков были сняты на студиях Москвы и Ленинграда, но осенью 1941 года студии были эвакуированы в Среднюю Азию. В Алма-Ате была создана Центральная объединенная киностудия (ЦОКС), где с ноября 1941 года снимали в том числе и «Боевые киносборники».

В создании «Боевых киносбориков» принимали участие многие ведущие деятели советского кино, в том числе С. А. Герасимов, М. С. Донской, Г. М. Козинцев, И. А. Савченко. Сначала «Боевые киносборники» носили агитационно-публицистичестический характер, обращались к форме киноплаката, в дальнейшем их жанровый диапазон расширился. «Боевые киносборники» состояли в том числе из новелл комедийного характера, скетчей.

В 1942 года съёмки «Боевых киносборников» были прекращены. Точные причины этого до сих пор неизвестны. Возможно это было связано с тем, что к тому времени были готовы полнометражные художественные фильмы о войне.

Состав 
 Боевой киносборник № 1
 «Встреча с Максимом»
 «Сон в руку»
 «Трое в воронке»
 Боевой киносборник № 2
 «Встреча»
 «Один из многих»
 «У старой няни»
 «Сто за одного»
 «Случай на телеграфе»
 Боевой киносборник № 3
 «Мужество»
 «Антоша Рыбкин»
 «Английские зенитчики»
 Боевой киносборник № 4
 «Британский флот»
 «Патриотка»
 «Приказ выполнен»
 Боевой киносборник № 5
 «Лондон не сдастся»
 «Наша Москва»
 Боевой киносборник № 6
 «Женщины воздушного флота»
 «Ненависть»
 «Пир в Жирмунке»
 Боевой киносборник № 7
 «Ровно в семь» (реж. — А. Роу, А. Гендельштейн)
 «Эликсир бодрости» (реж. — С. Юткевич)
 «Приёмщик катастроф» (реж. — Л. Альцев, Р. Перельштейн)
 «Самый храбрый» (реж. — К. Минц)
 «Настоящий патриот» (реж. — К. Минц)
 «Белая ворона» (реж. — С. Юткевич).
 Боевой киносборник № 8
 «Ночь над Белградом»
 «Три танкиста»
 Боевой киносборник № 9
 «Квартал 14»
 «Синие скалы»
 «Маяк»
 Боевой киносборник № 10
 «Бесценная голова»
 «Молодое вино»
 Боевой киносборник № 11
 «Пауки»
 «Сто второй километр»
 «Карьера лейтенанта Гоппа»
 Боевой киносборник № 12
 «Ванька»
 «Сын бойца»
 Боевой киносборник «Наши девушки»
 «Тоня»
 «Однажды ночью»
 Боевой киносборник «Лесные братья»
 «Лесные братья»
 «Смерть бати»
 Боевой киносборник «Юные партизаны» (Боевой киносборник № 13)
 «Левко»
 «Учительница Карташова».

Примечания 

1941 год в кино
1942 год в кино
 
Чёрно-белые фильмы СССР
Короткометражные фильмы СССР
Военные фильмы СССР
Фильмы СССР